Серге́й Соро́кин:
 Сорокин, Сергей Анатольевич (род. 1978) — российский боксёр-профессионал.
 Сорокин, Сергей Александрович (1895—1973) — русский и советский гитарист-виртуоз, аккомпаниатор, певец. Заслуженный артист РСФСР (1967).
 Сорокин, Сергей Борисович (род. 1982) — российский актёр, певец.
 Сорокин, Сергей Васильевич (1909—1980) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации.
 Сорокин, Сергей Дмитриевич (1910—1973) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Сергей Максимович (1919—1967) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Сергей Николаевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Сорокин, Сергей Павлович (род. 1991) — российский и киргизский хоккеист.
 Сорокин, Сергей Петрович (род. 1959) — советский и казахстанский футболист.
 Сорокин, Сергей Питиримович (род. 1933) — американский биолог, профессор Гарварда.